Список эпизодов британского сериала «Аббатство Даунтон», который транслировался с 26 сентября 2010 года по 25 декабря 2015 года.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan=2 rowspan=2| Сезон
! rowspan=2| Эпизоды
! colspan=2| Оригинальная дата показа
! scope="col" rowspan=2| Среднее количествозрителей Великобритании,млн чел.
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| scope="row" style="background:#78A3D2; color:#100;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Аббатство Даунтон»#Сезон 1 (2010)|1]]
| 7
| 26 сентября 2010
| 7 ноября 2010
| 9,70
|-
| rowspan=2 scope="row" style="background:#522227; color:#100;"|
| rowspan=2| [[Список эпизодов телесериала «Аббатство Даунтон»#Сезон 2 (2011)|2]]
| 8
| 18 сентября 2011
| 6 ноября 2011
| rowspan=2| 11,68
|-
| Спецвыпуск
| colspan=2| 25 декабря 2011
|-
| rowspan=2 scope="row" style="background:#1C4492; color:#100;"|
| rowspan=2| [[Список эпизодов телесериала «Аббатство Даунтон»#Сезон 3 (2012)|3]]
| 8
| 16 сентября 2012
| 4 ноября 2012
| rowspan=2| 11,91
|-
| Спецвыпуск
| colspan=2| 25 декабря 2012
|-
| rowspan=2 scope="row" style="background:#C9A1A2; color:#100;|
| rowspan=2| [[Список эпизодов телесериала «Аббатство Даунтон»#Сезон 4 (2013)|4]]
| 8
| 22 сентября 2013
| 10 ноября 2013
| rowspan=2| 11,84
|-
| Спецвыпуск
| colspan=2| 25 декабря 2013
|-
| rowspan=2 scope="row" style="background:#91F6F3; color:#100;"|
| rowspan=2| [[Список эпизодов телесериала «Аббатство Даунтон»#Сезон 5 (2014)|5]]
| 8
| 21 сентября 2014
| 9 ноября 2014
| rowspan=2| 10,40
|-
| Спецвыпуск
| colspan=2| 25 декабря 2014
|-
| rowspan=2 scope="row" style="background:#DF8E91; color:#100;"|
| rowspan=2| [[Список эпизодов телесериала «Аббатство Даунтон»#Сезон 6 (2015)|6]]
| 8
| 20 сентября 2015
| 8 ноября 2015
| rowspan=2| 10,39
|-
| Спецвыпуск
| colspan=2| 25 декабря 2015
|-
| rowspan=2 scope="row" style="background:#6FC377; color:#100;"|
| colspan=2| [[Список эпизодов телесериала «Аббатство Даунтон»#Фильмы|Аббатство Даунтон]]
| colspan=2| 13 сентября 2019
| 
|-
| colspan=2| [[Список эпизодов телесериала «Аббатство Даунтон»#Фильмы|Аббатство Даунтон: Новая эра]]
| colspan=2| 29 апреля 2022
| 
|-
|}

Список серий

Сезон 1 (2010) 
(1912—1914)

Сезон 2 (2011) 
(1916—1919)

Сезон 3 (2012) 
(1920—1921)

Сезон 4 (2013) 
(1922—1923)

Сезон 5 (2014) 
(1924)

Сезон 6 (2015) 
(1925)

Фильмы

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный американский сайт
 Страница сериала на сайте телеканала «Домашний»

Аббатство Даунтон
Аббатство Даунтон